Буковецька сільська рада — Закарпатська область, Воловецький район
 Буковецька сільська рада — Закарпатська область, Міжгірський район
 Буковецька сільська рада — Івано-Франківська область, Верховинський район